Wight kan syfta på:

 Isle of Wight – en brittisk ö i Engelska kanalen
 Bill Wight (1922–2007), amerikansk basebollspelare
 Paul Wight (1972–), amerikansk wrestlare
 Robert Wight (1796–1872), en skotsk botanist
 Wight (auktor) – flera personer